Mila bezeichnet:

 Mila, ein weiblicher Vorname (Vornamensträgerinnen siehe dort)
 Mila (Fernsehserie), eine deutsche Fernsehserie
 Mila Superstar, eine japanische Zeichentrickserie
 Mila (Provinz), eine Provinz im nordöstlichen Algerien
 Mila (Algerien), eine Stadt in der algerischen Provinz Mila
 El Milà, eine Gemeinde in Katalonien (Spanien)
 Milá (Bečov),  Dorf in Tschechien
 Milá (Tarragona), eine Gemeinde in Spanien
 Milá, ein Berg (deutsch Millayer Berg) im Böhmischen Mittelgebirge (Tschechien)
 Mila caespitosa, eine Pflanzenart aus der monotypischen Kakteengattung Mila
 Mila (Marskrater), ein Marskrater
 (3231) Mila, ein Asteroid
 Mila (Einheit), historische polnische Meile
 Miła, ein Straßenzug im ehemaligen Warschauer Ghetto
 Mila (Personaldienstleister), Plattform zur Vermittlung von technischem Personal, 2015 von Swisscom übernommen

Mila, Milá oder Milà ist der Familienname folgender Personen:
 Adalbert Mila (1833–1903), deutscher Amtsgerichtsrat und Militärhistoriker
 Anselmo Alliegro y Milá (1899–1961), kubanischer Rechtsanwalt und Politiker
 Bernhard von Mila (um 1524), schwedischer Admiral, sächsischer Oberst und Landvogt
 Leonora Milà i Romeu (* 1942), katalanische Pianistin und Komponistin
 Luis Juan del Milà († 1510), Kardinal der römischen Kirche
 Manuel Milà i Fontanals (1818–1884), spanischer Romanist, Katalanist und Hispanist
 Paul Mila (1798–1865), deutscher Historien-, Porträtmaler und Illustrator
 Sebastian Mila (* 1982), ein polnischer Fußballspieler
 Wilhelm Mila (1764–1833), preußischer französisch-reformierter Prediger, Jurist, Lehrer und Historiker

MILA bezeichnet:
 MILA, ein Sportwagenkonzept mit Erdgasantrieb der österreichischen Firma Magna Steyr
 MILA, die ehemals größte Südtiroler Sennerei, jetzt eine Marke der der Bergmilch Südtirol Genossenschaft

Siehe auch:
 Casa Milà, ein denkmalgeschütztes Bauwerk in Barcelona
 Mila Mar, deutsche Band
 Mihla
 Milha
 Milla
 Myla

Abkürzung